Второй Дом Советов

 «Второй Дом Советов» — название гостиницы «Метрополь» в 1920-е годы.
 «Второй Дом Советов» — жилой комплекс в Екатеринбурге, памятник архитектуры и градостроительства эпохи конструктивизма.

См. также